Rolls-Royce může odkazovat na:

 Rolls-Royce Limited, původní společnost založená v roce 1906, která se v roce 1971 dostala do likvidace a vznikl nový samostatný vlastník podniku, Rolls-Royce (1971) Limited, nyní přejmenovaný na Rolls-Royce plc. Společnost začlenila Rolls-Royce Motors do vlastní divize v roce 1973 a poté ji v roce 1980 prodala firmě Vickers.
 Rolls-Royce plc, vojenský dodavatel, firma zabývající se leteckým, energetickým průmyslem, založená v roce 1971 a současná hlavní společnost Rolls-Royce
 Rolls-Royce Group plc, holdingová společnost založená v roce 2003, která v roce 2003 koupila svou hlavní společnost Rolls-Royce plc
 Rolls-Royce Holdings plc, holdingová společnost začleněná v roce 2011, která koupila Rolls-Royce plc od Rolls-Royce Group plc v roce 2011
 Rolls-Royce Deutschland
 Rolls-Royce Marine Power Operations
 Rolls-Royce North America
 Rolls-Royce Turbomeca Limited
 Rolls-Royce Kamawea, dnes Rolls-Royce AB
 Rolls-Royce Controls and Data Services
 Rolls-Royce Motors, vlastník původní automobilové divize založená v roce 1973 a koupená společností Vickers v roce 1980. Mezi lety 1998 až 2002 dceřiná společnosti firmy Volkswagen Group
 Rolls-Royce Motor Cars, založená v roce 1998, dceřiná společnost firmy BMW Group.

Stejné jméno se používá i pro označení luxusních automobilů, jež tato firma vyrobila:

 1904–1906 Rolls-Royce 10 hp
 1905 Rolls-Royce 15 hp
 1905–1908 Rolls-Royce 20 hp (1905)
 1905–1906 Rolls-Royce 30 hp
 1905–1906 Rolls-Royce V-8 (1905)
 1906–1925 Rolls-Royce Silver Ghost (40/50 Silver Ghost)
 1922–1929 Rolls-Royce Twenty
 1925–1929 Rolls-Royce Phantom I (40/50 Phantom)
 1929–1936 Rolls-Royce 20/25
 1929–1935 Rolls-Royce Phantom II
 1936–1938 Rolls-Royce 25/30
 1936–1939 Rolls-Royce Phantom III
 1939–1939 Rolls-Royce Wraith
 1946–1959 Rolls-Royce Silver Wraith
 1949–1955 Rolls-Royce Silver Dawn
 1950–1956 Rolls-Royce Phantom IV
 1955–1965 Rolls-Royce Silver Cloud
 1959–1968 Rolls-Royce Phantom V
 1968–1992 Rolls-Royce Phantom VI
 1965–1980 Rolls-Royce Silver Shadow
 1980–1998 Rolls-Royce Silver Spirit
 1998–2002 Rolls-Royce Silver Seraph
 od 2003 Rolls-Royce Phantom VII
 od 2009 Rolls-Royce Ghost
 od 2013 Rolls-Royce Wraith (2013)
 od 2015 Rolls-Royce Dawn
 od 2018 Rolls-Royce Cullinan

Externí odkazy